Cat Rocks bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cat Rocks (Connecticut)	
 Cat Rocks (Rhode Island)